

Geografia
 Monte Porzio – comune italiano della provincia di Pesaro e Urbino, Marche
 Monte Porzio Catone – comune italiano della città metropolitana di Roma Capitale

Onomastica
 Porzio – forma maschile del nome proprio di persona Porzia

Persone
 Alfredo Porzio (1900-1976) – pugile argentino
 Aniello Porzio (...-...) – avvocato italiano
 Camillo Porzio (1525-1603 circa) – avvocato e storico italiano
 Daniela Porzio o Daniela Porzio Marzano (1950-2017) – tennista italiana
 Domenico Porzio (1921-1990) – giornalista, scrittore e critico letterario italiano
 Francesco Porzio (1966) – pallanuotista italiano
 Giovanni Porzio (1873-1962) – politico e avvocato italiano
 Giuseppe Porzio (1967) – ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
 Lorenzo Porzio (1981) – musicista e canottiere italiano
 Lucantonio Porzio (1639-1723) – medico italiano
 Scipione Porzio  (1538?-1624?) – filosofo, medico e scrittore italiano
 Simone Porzio o anche Simone Porta (1496-1554) – medico e filosofo italiano
 Ugo Porzio Giovanola (1889-1949) – politico, antifascista e partigiano italiano

Pagine correlate
 Porzia
 Portia

Altri progetti